Perkins es un apellido que puede referirse a:
 Janet Russell Perkins (1853-1933), botánica, pteridóloga y exploradora estadounidense;
 Carl Perkins (1932-1998), músico estadounidense pionero del rockabilly;
 John Perkins (1945- ), economista, autor y activista estadounidense.
 Perkins, personaje ficticio de la saga Harry Potter de J. K. Rowling.

También puede referirse a:
 Perkins (Georgia), localidad del estado estadounidense de Georgia;
 Perkins Engines, empresa fabricante de motores.